Margarete von Mecklenburg (Margarethe, Margaretha, Margareta) ist der Name folgender Personen:

 Margarete von Brandenburg (1410–1465), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat nacheinander Herzogin zu Mecklenburg und Herzogin von Bayern-Ingolstadt
 Margarete von Braunschweig-Lüneburg (1442–1512), Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Herzogin von Mecklenburg-Stargard
 Margarete zu Mecklenburg-Schwerin (1515–1559), durch Heirat Herzogin von Münsterberg und von Oels 

siehe auch:
 Christine Margarete zu Mecklenburg (1615–1666), geborene Prinzessin von Mecklenburg[-Güstrow] und durch Heirat Herzogin zu Mecklenburg[-Schwerin]